Segregara är ett släkte av spindlar. Segregara ingår i familjen Idiopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Segregara